Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Vera Dushevina remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Istanbul
Sport en Turquie en 2009
Tennis en juillet 2009
Tennis en août 2009